Пе́рла Хэ́йни-Джа́рдин (; род. 17 июля 1997 года в Рио-де-Жанейро, Бразилия) — американская и бразильская актриса. Известна ролью дочери Беатрикс «Невесты» Киддо и Билла в фильме Квентина Тарантино «Убить Билла. Фильм 2» и ролью Лизы Бреннан-Джобс в фильме «Стив Джобс».

Биография 
Хэйни-Джардин родилась в Рио-де-Жанейро. Она снималась в рекламе перед переходом в кино. Живёт вместе со своей семьёй в Эшвилле, Северная Каролина. Дочь бразильского режиссёра Чази Хэйни-Джардина и актрисы и продюсера Дженнифер МакДональд. Имеет младшего брата Люкса.

Карьера 
В 2004 году снялась вместе с Умой Турман и Дэвидом Кэррадайном в фильме Квентина Тарантино «Убить Билла. Фильм 2», продолжения первой части. Снялась в фильме «Тёмная вода» с Джоном Рейли, Дженнифер Коннелли и Ариэль Гейд. В фильме «Человек-паук 3: Враг в отражении» сыграла дочь Флинта Марко.

5 января 2015 года стало известно, что Перла Хэйни-Джардин сыграет роль Лизы Бреннан-Джобс в предстоящем биографическом фильме о Стиве Джобсе.

Фильмография

Награды и номинации 
 Номинация на премию «Сатурн» за лучшее исполнение («Убить Билла. Фильм 2», 2005 год).

Примечания

Источники 
 
 
 Биография на Filmbug 

Дети-актёры США
Актрисы Бразилии
Дети-актёры Бразилии